Гудхью — неоднозначный термин.

Персоналии 
 Гудхью, Данкан (1957) — британский пловец.

Топоним 
 Гудхью (город, Миннесота)
 Гудхью (округ)
 Гудхью (тауншип, Миннесота)